Žigovi (Federacja Bośni i Hercegowiny) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde
 Žigovi (Republika Serbska) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde